

Населені пункти та їхні частини
 Освенцим — місто в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Освенцим — гміна в Освенцимському повіті Малопольського воєводства
 Освенцим — село в гміні Дорухув Остшешовського повіту Великопольського воєводства

 Освенцім — гітлерівський концтабір, за оригінальною німецькою назвою Аушвіц.

Примітки